Angel & Khriz — пуэрто-риканский дуэт, исполняющий песни в жанре реггетон. Angel Rivera Guzmán и Christian Colón ранее участвовали в группах с другими певцами, а в 2005 выпустили свой дебютный альбом «Los MVP’s» с хитом «Ven Baílalo».

Дискография 
 Los MVP (2005)
 Los MVP's: Special Edition (2006)
 Showtime (2008)
 Da' Take Over (2010)

Синглы 
 Cazando Voy" (2002)
 Tú Me Pones Mal (2003)
 Tres Perros (feat. Divino) (2004)
 Ven Báilalo (2004)
 De Cacería (feat. Divino) (2004)
 Vamos Perros (2004)
 Ram..Pa..Pan..Pan (feat. John Eric) (2004)
 Te Quiero Ver Hoy (2004)
 Fua! (2005)
 De Lao A Lao (feat. Gocho) (2005)
 Piden Reggaeton (2006)
 Carita De Angel (2007)
 Seras Mia (2008)
 La Vecina (2008)
 Dance (feat. Wayne Wonder) (2008)
 Na De Na (feat. Gocho & John Eric) (2008)
 Showtime (feat. Zion) (2008)
 Na De Na (Remix)" (feat. Gocho, Alexis, John Eric, Julio Voltio, Arcángel, Franco «El Gorila») (2008
 Dime (2009)
 Ayer La Ví (2010)
 Súbelo (Turn It Up) (feat. Flo Rida) (2010)
 Maltratame (2010)
 Ella Quiere (Que, He, He) (2010)
 Me Enamore (2010)

Появление на альбомах 
 «MVP» (2002)
 «Fatal Fantassy 3» (2002)
 «No Fear 4: Sin Miedo» (2002)
 «Grayskull 2: No Es Facil» (2002)
 «Guatauba XXX» (2002)
 «Los Matadores Del Género» (2002)
 «Da' Flex» (2003)
 «Desafio» (2003)
 «Fatal Fantassy Vol.3: Seguimos con el Mamboteo» (2003)
 «Los Matadores Del Genero» (2003)
 «Sandunguero 2» (2003)
 «Mas Flow» (2003)
 «El Bando Korrupto 2» (2004)
 «Todo A Su Tiempo» (2004)
 «Contra La Corriente» (2004)
 «Los Anormales» (2004)
 «Luny Tunes: La Trayectoria» (2004)
 «Sandunguero Hits» (2005)
 «Guata Gatos» (2005)
 «Peso Completo» (2005)
 «Los Kambumbos: Tierra De Nadie» (2005)
 «MVP 2: The Grand Slam» (2005)
 «Sangre Nueva» (2005)
 «Chosen Few: El Documental II: El Tour» (2006)
 «Sin Control» (2006)
 «Mas Flow: Los Benjamins» (2006)
 «Guatauba University» (2007)
 «Invasión» (2007)
 «Tributo Urbano A Hector Lavoe» (2007)
 «Los Benjamins: La Continuacion» (2007)
 «Caribbean Connection» (2008)
 «Los Brothers» (2008)

Ссылки 
 На официальном сайте Universal Music 
 Q&A Sessions: Angel y Khriz, nocheLatina May 2010

Реггетон-музыканты Пуэрто-Рико
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году